

Personnalités 

 Henri Filipacchi : éditeur français
 Daniel Filipacchi : éditeur français, fils du précédent
 Amanda Filipacchi : écrivaine américaine, fille du précédent

Voir aussi 

 Hachette Filipacchi Médias : groupe Lagardère
 Hachette Filipacchi Media U.S. : groupe Lagardère